Emmanuel "Manu" Kouadio Koné (Colombes, 17 mei 2001) is een Frans voetballer die bij voorkeur als centrale middenvelder speelt. Hij speelt bij Toulouse.

Clubcarrière 
Koné debuteerde op 24 mei 2019 voor Toulouse in de Ligue 1. Het seizoen erop speelde Koné dertien wedstrijden in de Ligue 1. Toulouse degradeerde uiteindelijk dat seizoen. Op 21 januari 2021 werd bekend dat Koné vanaf het seizoen 2021/22 uitkomt voor M'Gladbach. Koné tekende een vierjarig contract bij de Duitse club, die negen miljoen euro veil heeft voor de middenvelder.

Referenties 

Frans voetballer